Moerman ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Moerman (* 1988), französischer Basketballspieler 
 Cornelis Moerman (1893–1988), niederländischer Hausarzt und Heilpraktiker
 Francis-Alfred Moerman (1936–2010), französischer Jazzmusiker
 Frank Moerman (* 1937), niederländischer Ruderer 
 Jan Moerman (1850–1896), niederländischer Maler
 Michael Moerman (1934–2020), US-amerikanischer Anthropologe